Портас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас.  Занимает площадь 22,73 км². Население — 3 078 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Понтеведры